Кан-4 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили центральные кварталы города Кан и коммуна Эпрон. В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен - коммуна Эпрон была переведена в кантон Кан-3.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 

В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Кан (26 861 чел., центральные кварталы)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 32,3 % голосов против 28,9 % у Жана-Люка Меланшона и 11,9 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 76,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 29,6 %, Жан-Люк Меланшон – 23,1 %, Франсуа Фийон – 20,6 %, Марин Ле Пен – 10,3 %; 2 тур: Макрон – 82,1 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 35,2 %, Николя Саркози — 25,0 %, Марин Ле Пен — 9,4 %; 2 тур: Олланд — 60,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют член совета города Кан Франсис Жоли (Francis Joly) (Зелёные) и бухгалтер Мартин Кергелен (Martine Kerguélen) (Социалистическая партия).

Ссылки